Список картин Эдуара Мане представляет собой перечень известных работ французского художника Эдуара Мане, выполненных маслом. В этот список не вошли пастели Мане. Это разделение основано на содержании последнего опубликованного каталога-резоне работ художника (Rouart / Wildenstein, 1975 год).

Точное количество картин Эдуара Мане неизвестно. Он сам уничтожил некоторое их число (особенно в 1860-х годах), поэтому значительная часть его ранних работ безвозвратно утеряна. Кроме того, по некоторым фотографиям известно, что художник разрезал их, а затем работал над отдельными фрагментами. Ещё одной проблемой идентификации картин Мане является то обстоятельство, что Сюзанна Мане, вдова художника, изредка делала копии работ своего супруга, чтобы сохранить при продаже оригиналов память о них. Впоследствии некоторые из этих копий попадали на арт-рынок как предполагаемые оригиналы. Кроме того, после смерти Мане в 1883 году, когда стоимость его картин начала быстро расти, иногда возникали работы художника с сомнительной атрибуцией. Сегодня некоторые из этих картин хранятся в музеях, где их определяют как работы Мане. Проблемные работы отмечены соответствующим образом в списке картин сомнительного авторства.

Датировка работ Мане представляет собой ещё одну проблему при составлении списков и каталогов картин художника. Несмотря на то, что Мане и указывал год создания при написании большого количества своих картин, а также на наличие записей в письмах или в его книге продаж, значительное количество его картин такими надписями и данными не обладают. Исследователи творчества Мане пытались получить больше информации об их датировке из общения с семьёй и друзьями художника, но их воспоминания зачастую не отличались точностью или противоречили друг другу. Искусствоведы также проводили стилистические сравнения, чтобы сузить время создания картин. Точное определение года создания работы Мане не всегда возможно.

Список картин 
Список в значительной степени базируется на каталоге-резоне Дени Руара и Даниэля Вильденштейна за 1975 год. Картины, авторство которых вызывает сомнения, перечислены отдельно в следующем разделе.

Список картин, приписываемых Мане 
Следующие картины иногда упоминаются в литературе как работы Мане, но они не представлены в каталогах-резоне произведений художника.

Литература 
 Denis Rouart, Вильденштейн, Даниэль: Edouard Manet: Catalogue raisonné. Bibliothèque des Arts, Paris und Lausanne 1975.

Примечания

Ссылки 
 #155 ÉDOUARD MANET | Jeune fille au col cassé, de profil
 439 ÉDOUARD MANET | Jeune femme decolletté
 #59 ÉDOUARD MANET | Portrait de Madame Jules Guillemet
 #409 Édouard Manet
 #410 Édouard Manet
 #457 Édouard Manet
 #340 Édouard Manet
 #4 Édouard Manet
 #23 Édouard Manet
 #118 Édouard Manet
 #143 Édouard Manet

Мане